Па́трик Шик (; род. 24 января 1996, Прага, Чехия) — чешский футболист, нападающий немецкого клуба «Байер 04» и национальной сборной Чехии.

Клубная карьера 

Патрик является воспитанником системы пражской «Спарты». Его дебют за родной клуб в рамках высшего чешского дивизиона состоялся 3 мая 2014 года в матче против клуба «Теплице». Всего он отыграл две встречи в своём дебютном сезоне. В следующем сезоне нападающий также появился только в двух матчах первенства страны. В сезоне 2015/16 Патрик был арендован клубом «Богемианс». За «богемцев» игрок забил семь голов в 27 встречах и заслужил приглашение в национальную сборную.

22 июня 2017 года Шик прибыл в Турин для прохождения медосмотра перед переходом в «Ювентус», который заранее согласовал трансфер игрока за 30 миллионов евро. Однако обследование выявило у Патрика нарушения сердечного ритма. Позже футболист прошел повторные тесты в Риме, которые подтвердили наличие у Шика проблем с сердцем. В связи с этим «Ювентус» официально отказался от приобретения нападающего.

29 августа 2017 года перешёл в «Рому» на правах аренды с обязательным правом выкупа. Контракт подписан до 30 июня 2022 года.

Затем Патрик Шик перешёл в немецкий клуб «Байер 04». 4 декабря 2021 года в матче Бундеслиги против «Гройтер Фюрта» (7:1) Шик сделал покер за 27 минут второго тайма.

Карьера в сборной 
Патрик выступал за юношеские и молодёжные сборные Чехии. Он попал в расширенную заявку сборной на Евро-2016.

27 мая 2016 года дебютировал за главную сборную страны, выйдя на замену в товарищеском матче против сборной Мальты. Матч закончился победой Чехии со счётом 6:0, где Патрик отметился забитым мячом..

14 июня 2021 года в Глазго на чемпионате Европы забил два мяча в первом туре в ворота Шотландии и принёс своей сборной победу (2:0). Второй мяч Шик забил с 45,4 метров, перебросив вышедшего из ворот вратаря шотландцев. Это самая дальняя дистанция, с которой был забит гол на чемпионатах Европы с 1980 года. Прошлый рекорд в 38.6 метров принадлежал немецкому полузащитнику Торстену Фрингсу, который он забил  на Евро-2004. Во втором туре в матче со сборной Хорватии забил единственный гол своей сборной с пенальти. 27 июня забил один из мячей в ворота сборной Нидерландов в матче 1/8 финала (2:0). Это был 10-й мяч Шика в последних 13 матчах за сборную.

Статистика выступлений за сборную

Достижения 
 «Спарта» Прага
 Чемпион Чехии: 2013/14
 Обладатель Кубка Чехии: 2013/14
 Обладатель Суперкубка Чехии: 2014
Личные
 Лучший бомбардир чемпионата Европы: 2020

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Байера» 
 Профиль на официальном сайте Футбольной ассоциации Чехии 
 Профиль на официальном сайте Первой лиги 

Футболисты Чехии
Игроки сборной Чехии по футболу
Игроки сборной Чехии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Спарта» Прага
Игроки ФК «Богемианс 1905»
Игроки ФК «Сампдория»
Игроки ФК «Рома»
Игроки ФК «Лейпциг»
Игроки ФК «Байер 04»